

Patronyme 

 Barbara Yelverton (1810-1858), baronne Grey de Ruthin, marquise de Hastings, est une paléontologue et naturaliste anglaise ;
 Barry Yelverton, 1er vicomte Avonmore (1736-1805), juge et homme politique irlandais ;
 Charles Yelverton O'Connor (1843-1902), ingénieur originaire d'Irlande ;
 Christopher Yelverton (1537-1612), juge et homme politique anglais ;
 Henry Yelverton, 19e baron Gray de Ruthyn (1780-1810), pair britannique ;
 Talbot Yelverton, 1er comte de Sussex (1690-1731), pair anglais et membre de la Chambre des lords.